Храм Олимпијског Зевса у Атини (Грчка)
 Храм Олимпијског Зевса у Агриђенту (Италија)

или:
 Зевсов храм у Олимпији (Грчка)
 Зевсов храм у Немеји (Грчка)